Список 1991 год в телевидении описывает события в мире телевидения, произошедшие в 1991 году.

События

Январь 
 3 января — Начало вещания армянского частного телеканала «Цайг».
 5 января — Вышел в эфир первый выпуск программы «Матадор» с Константином Эрнстом.
 7 января — Начало вещания македонского «3 канала».
 12 января — В первой программе ЦТ СССР вышла в эфир телеигра «Любовь с первого взгляда».

Февраль 
 2 февраля — вышел в эфир первый выпуск программы «Музыкальное обозрение (МузОбоз)» с Иваном Демидовым.
 8 февраля - вместо Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию создана Всесоюзная государственная телерадиокомпания.
 20 февраля 
 Начало вещания красноярских телеканала «Прима-ТВ» и «Русской Студии».
 Начало вещания волгодонского телеканала «ВТВ».
 Начало вещания казахского телеканала «КТК».

Март 
 1 марта — Начало вещания калининградского телеканала «Премьер».
 7 марта — Вышла в эфир программа «Утренняя звезда».
 11 марта — Начало вещания английского информационного телеканала «BBC World News».
 Начало вещания московского телеканала «ТелеИнформ».

Апрель 
 30 апреля — Начало вещания первого екатеринбургского «Четвёртого канала».
 Первое закрытие программы «Взгляд». Её выход возобновился только в 1994 году.

Май 
 13 мая — Начало вещания телеканала «РТВ» на частоте «Второй программы ЦТ СССР» и первый выпуск информационной программы «Вести».
 14 мая — Начало вещания сербского спутникового государственного телеканала «РТС Сателит».
 15 мая — Начало вещания томского телеканала «ТВ2».
 17 мая — Вышел в эфир первый выпуск программы "Джентльмен-шоу".
 31 мая — Начало вещания липецкого телеканала «ТВК» в кабельных сетях.

Июнь 
 6 июня — Начало вещания чехословацкого телеканала «OK3»
 7 июня — Начало деятельности ленинградской телерадиокомпании «Санкт-Петербург».
 10 июня — Начало вещания пермского информационно-коммерческого телеканала «ВЕТТА».

Июль 
 1 июля — Начало вещания лангепасского телеканала «ЛТВ».
 10 июля — Начало вещания телеканала «ТВ-Лазаревское».

Август 
 1 августа — Начало вещания новосибирского телеканала «ТСМ-10».
 18—21 августа — Телевизионная блокада в ходе Августовского путча. Только ВГТРК удалось обойти блокаду с помощью системы «Орбита». На остальных каналах, захваченных путчистами, транслировался балет П. И. Чайковского «Лебединое озеро» с перерывами на новости и программу «Время».
 Начало вещания латвийского общественного телеканала «LTV7».
 Начало вещания сан-маринского телеканала «San Marino RTV».

Сентябрь 
 3 сентября — Начало вещания екатеринбургского телеканала «АСВ».
 9 сентября — Начало вещания украинского регионального приватного телеканала «Викка».
 16 сентября
 Закрытие «Второй программы ЦТ». Производство телепередач передано Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Передачи «Второй программы ЦТ» перешли в эфир «Четвертой программы ЦТ».
 Телеканал «Первая программа ЦТ» сменил название на «Первый канал ЦТ».

Октябрь 
 25 октября — В перерыве между записью выпусков телеигры «Поле чудес» (эфир от 25 октября и 1 ноября соответственно) Владислав Листьев передал свои полномочия ведущего Леониду Якубовичу.

Ноябрь 
 3 ноября — Начало вещания румынского регионального телеканала «TVR Iași».
 26 ноября — Начало вещания азербайджанского новостного телеканала «ANS».

Декабрь 
 27 декабря — запуск процесса ликвидации Всесоюзной государственной телерадиокомпании и создание на её базе образована Российская государственная телерадиокомпания «Останкино»
 30 декабря — Начало вещания петербургского телеканала «Шестой канал».
 В Череповце создана информационная служба «Канал 12».

Без точных дат 

 Начало вещания мелитопольской телекомпании «Мелитополь».
 Начало вещания пермского телеканала «Рифей-Пермь».
 Начало вещания сербского общественного телеканала «ТВ НС Плус».
 Начало вещания карельского телеканала «Петронет».
 Начало вещания южнокорейского кабельного музыкального телеканала «Mnet».
 Начало вещания магаданского технического телеканала «Магадантелекабель».

Примечания